Roberta Vinci era la detentrice del titolo ma è stata sconfitta nei quarti di finale da Kristina Mladenovic.

In finale Mladenovic ha sconfitto Julija Putinceva con il punteggio di 6–2, 63–7, 6–4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Simona Halep (quarti di finale, ritirata)
  Dominika Cibulková (semifinale)
  Svetlana Kuznecova (quarti di finale)
  Venus Williams (secondo turno)

 Elena Vesnina (quarti di finale)
 Roberta Vinci (quarti di finale)
 Kiki Bertens (primo turno)
 Dar'ja Kasatkina (secondo turno)

Wildcard 

  Anna Kalinskaja (primo turno)

 Natal'ja Vichljanceva (semifinale)

Qualificate 

  Kirsten Flipkens (primo turno)
  Elise Mertens (primo turno)

 Andrea Petković (secondo turno)
 Stefanie Vögele (ritirata)

Lucky loser 
  Donna Vekić (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

St. Petersburg Ladies Trophy 2017